Türkiye 1. Ligi 2001/02 was het vierenveertigste seizoen van de Süper Lig.

Vanaf dit seizoen gold in Turkije een nieuwe regel: bij een gelijk aantal punten was niet langer het doelsaldo doorslaggevend voor de positie op de ranglijst, maar het onderlinge resultaat.

Kort overzicht van het seizoen
In verband met het WK 2002, het eerste wereldkampioenschap sinds dat van 1954 waaraan Turkije deelnam, duurde het seizoen, dat op 10 augustus 2001 was begonnen, slechts tot 4 mei 2003.

Het kampioenschap ging dit jaar weer naar Galatasaray SK; Kocaelispor veroverde de nationale beker voor de tweede maal in z'n bestaan door Beşiktaş JK in de finale met 4-0 terug te wijzen. Na afloop van het seizoen riep de Türkiye Futbol Federasyonu datzelfde Beşiktaş JK overigens officieel uit tot landskampioen 1957 en 1958, zodat de spelers van de club voortaan, net als die van Fenerbahçe SK, twee sterren op hun shirt mochten dragen: in Turkije was het sinds een aantal jaar gebruikelijk om één ster op het shirt te dragen voor elke vijf landskampioenschappen (in de meeste andere landen is dat pas bij tien titels het geval). Omdat er in de jaren 1957 en 1958 nog geen nationale competitie was, gingen voetbalstatistici verder uit van negen officiële kampioenschappen voor Beşiktaş JK. Vooral voor de merchandising was het overigens van belang dat de shirts van Galatasaray SK na dit seizoen natuurlijk - na de vijftiende titel - getooid waren met drie sterren.

Voor het eerst sinds 1979/80 en voor de vierde maal in totaal moest de titel van topscorer gedeeld worden: zowel Arif Erdem als İlhan Mansız trof 21 maal doel.

Na twee seizoenen degradeerden Çaykur Rizespor en Yimpaş Yozgatspor alweer naar de 1. Lig; voor laatstgenoemde club zouden deze jaren het enige optreden in de hoogste voetbalklasse blijven. Antalyaspor had al wat langer in de Süper Lig gespeeld, maar daalde nu voor de derde keer in zijn geschiedenis af. De drie gepromoveerde clubs - alle oude bekenden - hielden dus stand: Göztepe SK, Diyarbakırspor en Malatyaspor.

Kaart

Eindstand 2001/02

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2001/02

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Göztepe SK (nummer 1 kampioenscompetitie 1. Lig 2000/01)
 Diyarbakırspor (nummer 2 kampioenscompetitie 1. Lig 2000/01)
 Malatyaspor (winnaar play-offs 1. Lig 2000/01)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Siirt Jet-PA Spor (nummer 16 Süper Lig 2000/01)
 Erzurumspor (nummer 17 Süper Lig 2000/01)
 Adanaspor (nummer 18 Süper Lig 2000/01)

Topscorers 2001/02

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2001/02